Santiago kan syfta på:

 Santiago – spanska namnet på en av Jesu tolv apostlar, se Jakob (apostel)
 Santiago (djur) – ett släkte av bin
 Santiago (spanskt fartyg) – ett av Ferdinand Magellans fartyg under den första världsomseglingen
 11335 Santiago – en asteroid i huvudbältet
 Historiskt namn på Jamaica

Geografi

Argentina 

 Santiago del Estero (provins) – en provins

Brasilien 

 Santiago (kommun i Brasilien, Rio Grande do Sul, lat -29,11, long -54,73), 
 Santiago (ort i Brasilien, Rio Grande do Sul, Santiago, lat -29,19, long -54,87),

Chile 

 Santiago de Chile, huvudstaden i Chile, Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Santiago, 
 Santiago (kommun i Chile), Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Santiago, 
 Región Metropolitana de Santiago

Colombia 

 Santiago (kommun i Colombia, Norte de Santander, lat 7,87, long -72,74), 
 Santiago (ort i Colombia, Norte de Santander, lat 7,86, long -72,72), 
 Santiago (kommun i Colombia, Putumayo, lat 1,05, long -77,04), 
 Santiago (ort i Colombia, Putumayo, lat 1,15, long -77,00),

Costa Rica 

 Santiago (ort i Costa Rica, Alajuela), 
 Santiago (ort i Costa Rica, San José),

Dominikanska republiken 

 Santiago de los Caballeros, kommun, 
 Santiago (provins i Dominikanska republiken),

Ecuador 

 Gualaquiza (ort), Morona Santiago,

Filippinerna 

 Santiago (Isabela), kommun, Cagayandalen, Province of Isabela,

Guatemala 

 Municipio de Santiago Sacatepéquez, kommun i Departamento de Sacatepéquez
 Santiago Sacatepéquez, kommunhuvudort, Departamento de Sacatepéquez, 
 Municipio de Santiago Atitlán, kommun i Departamento de Sololá
 Santiago Atitlán (ort), Departamento de Sololá,

Kap Verde 

 Santiago (ö),

Kuba 

 Santiago de Cuba – stad
 Santiago de Cuba (provinshuvudstad i Kuba), Provincia de Santiago de Cuba, Municipio de Santiago de Cuba,

Mexiko 

 Temoaya (kommunhuvudort), Morelos, 
 Sección Primera Santiago Tetla, kommunhuvudort, Tlaxcala, Tetla de la Solidaridad, 
 Santiago Pinotepa Nacional (ort), Oaxaca, 
 Santiago Miahuatlán (ort), Puebla, 
 Santiago Juxtlahuaca (ort), Oaxaca, 
 Santiago Jamiltepec (ort), Oaxaca, 
 Santiago Ihuitlán Plumas (ort), Oaxaca, 
 Santiago de Anaya (ort), Hidalgo, 
 Santiago Choápam (ort), Oaxaca, 
 Santiago Alseseca, ort, Puebla, Tecamachalco, 
 Santiago Acatlán, ort, Puebla, Tepeaca, 
 Santiago, Lolotla, 
 Santiago Tulantepec, ort, Hidalgo, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, 
 Mogote de Santiago, ort, Tamaulipas, Matamoros, 
 Santiago Tetepec (ort), Oaxaca, 
 Santiago, Chiapas, Villa Corzo, 
 Santiago Ixcuintla (ort), Nayarit, 
 Santiago de Cuenda, ort, Guanajuato, Santa Cruz de Juventino Rosas, 
 Santiago, Nuevo León, 
 Santiago, Baja California Sur, 
 Santiago, Zacatecas, 
 Santiago, Jalisco, 
 Santiago (kommun i Mexiko, Nuevo León, lat 25,41, long -100,19), 
 Santiago, Xiutetelco, 
 Santiago, San Bartolo Tutotepec, 
 Santiago, Tlahuiltepa, 
 Santiago, Huauchinango, 
 Santiago, Delstaten Mexiko, 
 Santiago, Chichiquila, 
 Santiago, Chiautzingo,

Spanien 

 Santiago del Teide (kommunhuvudort), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 Puerto de Santiago, ort, Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 Vilasantar (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Verea (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Sariego (ort), Asturien, Province of Asturias, 
 Santiago de Compostela – kommun i Galicien
 Santiago de Compostela (regionhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Boimorto (ort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Arteixo (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Kap Verdeförgreningar
Robotskapade Kubaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar